Северный Готурдепе — нефтяное месторождение в Туркмении. Открыто в 2010 году.

Залежи на глубине 4-5 км. Начальные запасы нефти оценивается до 20 млн тонн.

Оператором месторождений является туркменская государственная компания Туркменнефть с НГДУ Готурдепенефть.

Ссылки 
 В Туркмении открыто новое месторождение нефти дебитом 300 т в сутки
 В Туркменистане открыто новое месторождение нефти дебитом 300 тонн в сутки

Нефтяные месторождения Туркменистана